Irvine puede referirse a:

 Lugares:
 La ciudad estadounidense de Irvine, en el estado de California.
 La ciudad escocesa de Irvine, en el condado de North Ayrshire.

 Personajes:
 John Thomas Irvine Boswell Syme (1822-1888), botánico y pteridólogo escocés. 
 Andrew Irvine (1902-1924), alpinista británico.
 George Irvine (1948), jugador y entrenador de baloncesto estadounidense.
 Eddie Irvine (1965), piloto de fórmula 1.
 Christopher Irvine (1970), luchador profesional canadiense.
 Jeremy Irvine (1990), actor británico